Dongyuan steht für:

 Dongyuan (东源县), Kreis der Stadt Heyuan in der chinesischen Provinz Guangdong
 Dongyuan (Hui’an) (东园镇), Großgemeinde im Kreis Hui’an in der chinesischen Provinz Fujian
 Dongyuan (Jiexi) (东园镇), Großgemeinde im Kreis Jiexi in der chinesischen Provinz Guangdong
 Dongyuan (Longhai) (东园镇), Großgemeinde der Stadt Longhai in der chinesischen Provinz Fujian
 Dongyuan (Qingtian) (东源镇), Großgemeinde im Kreis Qingtian in der chinesischen Provinz Zhejiang
 Dongyuan (Shapotou) (东园镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Shapotou im chinesischen Autonomen Gebiet Ningxia
 Dongyuan (Dongxiang) (东塬乡), Gemeinde im Autonomen Kreis der Dongxiang in der chinesischen Provinz Gansu
 Dongyuan (Shangli) (东源乡), Gemeinde im Kreis Shangli in der chinesischen Provinz Jiangxi
 Dongyuan (Zherong) (东源乡), Gemeinde im Kreis Zherong in der chinesischen Provinz Fujian
 Dongyuan (Daowai) (东原街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Daowai in der chinesischen Provinz Heilongjiang
 Dongyuan (Xihe) (东苑街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Xihe in der chinesischen Provinz Liaoning
 Dongyuan (Yuhua) (东苑街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Yuhua in der chinesischen Provinz Hebei
 Dongyuan (Wuzhen) (东苑社区), Einwohnergemeinschaft der Großgemeinde Wuzhen in der Stadt Tongxiang der Provinz Zhejiang